Анна Каминская (также известная как Никита Гросс, ; род. 27 февраля 1976) — модель и бывшая порноактриса.

Биография 
Родилась в Киргизской ССР 27 февраля 1976 года.

Училась в художественном училище. Получив первый опыт съемок в новой России и оценив ситуацию, в 1993 году отправилась в США в поисках удачи. Карьеру порнозвезды начинала в таких лентах, как «Up and Cummers 14» и «Buffy Malibu’s Nasty Girls 2».

Популярность пришла к Никите в 1997 году. Эндрю Блейк, Майкл Нинн,  — ведущие порнорежиссёры США приглашали её в свои фильмы.

В 2000 году Никита работала в качестве модели для журнала Penthouse, завоевав титул Pet of the Month. Она была в числе участниц конкурса Perfect 10 girl (январь 2000 года).

Подруга Никиты — модель и порноактриса Викка.

Примечания

Ссылки 
 Nikita Gross at the Internet Adult Film Database
 Nikita Gross at the Adult Film Database
 Биография, история жизни Никиты Гросс

Порноактрисы США
Порноактрисы России
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами